Rajd Argentyny był 6. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 26–29 maja, jego bazą było Villa Carlos Paz. Rajd był także 3. rundą Mistrzostw Świata Samochodów Produkcyjnych (PWRC).

Rajd wygrał Sébastien Loeb, było to jego 3. zwycięstwo w sezonie oraz 65. w karierze. Drugi był Mikko Hirvonen, trzeci Sébastien Ogier, a czwarty Petter Solberg. Loeb wygrał pomimo nałożonej na niego jednominutowej kary za zbyt wczesny wjazd na punkt kontroli czasu. Natomiast prowadzenie w rajdzie objął dopiero po ostatnim odcinku specjalnym. Drugi dzień rajdu jako lider zakończył Ogier, mając ponad 40 sekund przewagi nad Hirvonenem, jednak na pierwszym odcinku trzeciego dnia Ogier rolował i stracił 20 sekund. Jednocześnie w jego aucie uszkodzeniu uległo wspomaganie kierownicy i Francuz trzy ostatnie, krótkie odcinki musiał przejechać bez wspomagania, przez co ostatecznie spadł na 3. pozycję. Jari-Matti Latvala uszkodził drugiego dnia zawieszenie, skorzystał z SupeRally i ukończył rajd na 7. pozycji.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 6 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Argentyna
2011 w Argentynie